En Pologne, Modrzewek peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Modrzewek, un village du powiat d'Opoczno,
 Modrzewek, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.